Гочев — болгарская фамилия. Известные носители:
 Гочев, Мирослав (1973) — болгарский борец вольного стиля.